Polanco (Zamboanga del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Zamboanga del Norte;
 Polanco (Cantabrië), een gemeente in de Spaanse provincie Cantabrië.
 Polanco (Mexico-Stad), een wijk van Mexico-Stad